Хью Кандид, или Хьюго Простодушный (, ; около  — между  и ) — английский хронист, монах-бенедиктинец из аббатства Св. Петра в Питерборо (Кембриджшир), автор первой латинской хроники этой обители с момента её основания в VII веке до середины XII столетия.

Его следует отличать от Гуго Простодушного (ум. 1099) — английского прелата из Ремирмонтского аббатства, служившего кардиналом-священником Сан-Клементе, поддержавшего императора Генриха IV в конфликте с папой Григорием VII на Вормсском рейхстаге 1076 года, а в конце XI века занимавшего сначала кафедру епископа Фермо, а затем епископа Палестрины.

Биография 
Единственными достоверными источниками о жизни хрониста являются автобиографические заметки в его хронике, а также отдельные замечания позднейших продолжателей. Родился он около 1095 года в окрестностях Питерборо в Кембриджшире, вероятно, в семье с нормандскими корнями. В ранней юности принял постриг в местном бенедиктинском монастыре Св. Петра, куда приведён был своим старшим братом Реджинальдом Спиритусом, исполнявшим там при аббате  (1107—1114) обязанности ризничего. Являлся очевидцем пожара в монастыре 4 августа 1116 года, уничтожившего почти всю его библиотеку и скрипторий, а также восстановления его собора в 1118-м настоятелем Иоанном из Сеса (, 1114—1125).

Сызмальства не отличаясь крепким здоровьем, сумел дожить до весьма преклонного по те временам возраста. При жизни был прозван «Хьюго Альбусом», вероятно, из-за бледности, или привлекательности своего лица. Позднейшие монастырские летописцы называли его «Хью Кандидом», и в первой половине XVI века антикварий  перевёл это прозвище как фамилию, назвав его «Хью Уайтом» (). 

Главными учителями его в Питерборо стали старший брат Реджинальд и аббат Эрнульф; об обоих он отзывался позже с нескрываемой теплотой. В правление настоятелей Иоанна, Генриха, Мартина Бекского и Уильяма Уотервилля сумел отличиться практически во всех отраслях монастырской деятельности, завоевав расположение не только у собственной братии, но и у монахов окрестных обителей. При аббате Мартине (1133—1155) избран был субприором. В Великий пост 1139 года при переосвящении епископом Александром Линкольнским (1123—1148) мощей Cвятого Освальда, целовал и омывал правую руку подвижника — самую ценную из хранившихся в аббатстве реликвий. В своей хронике позже засвидетельствовал, что, в соответствии с пророчеством Святого Эйдана, плоть и кожа святого короля все ещё оставались тогда целыми. 

После смерти 2 января 1155 года аббата Мартина Бекского, назначен был с одиннадцатью другими старшими монахами в коллегию по избранию его преемника, которым стал Уильям из Уотервилля. На следующий день вместе со своим братом приором Реджинальдом отправлен был в Оксфорд к находившемуся там королю Генриху II, который вместе с архиепископом Кентерберийским Теобальдом Бекским (1138—1161) подтвердил выборы нового настоятеля.

Умер не позже 1160 года в Питерборо, в соборной церкви которого и был похоронен.

Сочинения 
Свою латинскую хронику аббатства Св. Петра составил, вероятно, по просьбе аббата Уильяма, изложив в ней историю обители начиная с основания её в VII веке королём Мерсии Пендой, когда соседнее поселение носило название , а затем описав сначала разорение его около 866 года викингами, а после повторное основание в X веке епископом Этельвольдом Уинчестерским, получившим поддержку со стороны Св. Дунстана, и последующее изменение названия города на Питерборо, которое приводит в англонормандской форме (). Рассказав о приращении земельных владений и богатств монастыря до нормандского завоевания (1066), в результате которого Питерборо стал известен под именем «золотого городка», а после о разорении и сожжении его в 1070 году отрядом англосаксонского повстанца Хереварда, недовольного тем, что монастырь Св. Петра отдан был под управление нормандского аббата Турольда, хронист излагает уже события времён своей юности и зрелости, завершая свою историю избранием Уильяма Уотервилля аббатом (1155). 

По словам исследователя творчества хрониста Эдмунда Кинга, «сочинение Хью почти не касается событий вдали от монастыря, уделяя внимание его устроениям и пожертвованиям ему, а также жизни его святых покровителей». Исключение представляют пересказы местных легенд вроде предания об адском псе Чёрном Шаке, а также описания местной природы и достопримечательностей, в частности, знаменитых Фенских болот, которые Хью называет «весьма полезными для людей, которые находят на них себе пропитание и хворост для очагов, сено на корм скоту и крыши для хижин, а также множество иных полезных вещей, и, сверх того, дающими им птицу и рыбу». 

Вместе с тем, хронист приводит интересные подробности, отсутствующие в других источниках, навроде рассказов о чудесном спасении в 970 году епископом Этельвольдом в Или главной реликвии Питерборо, вышеназванной руки Св. Освальда, а также о хитрости ризничего Ивара, спустя столетие отправившегося в Данию за ценностями аббатства, похищенными людьми вышеназванного Хереварда.

Помимо прочего, Хью упоминает в своей хронике некую «леди Годиву», завещавшую веком ранее земли Питерборо в , ,  и  в Линкольншире, в Конисбро в Йоркшире, а также участок в Барнвелле в Нортгемптоншире. Хотя легендарная супруга эрла Леофрика действительно отличалась набожностью, пожертвовав немало богатств аббатству в Ковентри, твёрдых оснований для того, чтобы отождествить её с Годивой из хроники Хью Кандида, являвшейся, скорее всего, второй женой эрла Нортумбрии Сиварда, на сегодняшний день нет.

Анонимные продолжатели и переписчики хроники Хью Кандида, а также монах Питерборо Роберт Сваффхэм, дополнивший её сообщениями от настоятельства Бенедикта (1177—1194) до конца в 1245 году правления аббата Уолтера, снабдили её рядом подробностей, в частности, упомянув без датировки о смерти автора и сведении в 1175 году с должности настоятеля Уильяма Уотервилля. 

Ранее Хью ошибочно приписывали заключительные части местной версии «Англосаксонской хроники», т. н. редакции Е, включённой около 1121 года в «Хронику Питерборо», которая завершается, как и его собственное сочинение, избранием аббата Уильяма. Однако историки нового времени, в частности, , установили, что, будучи наполовину нормандцем, Хью вряд ли достаточно понимал для этого древнеанглийский язык, который в середине XII века частично бытовал ещё в местной монашеской среде. Скорее возможно говорить о том, что он сам использовал как источник вышеназванную редакцию «Англосаксонской хроники», или же её протограф, оказавшийся в Питерборо после пожара 1116 года, когда там началось формирование новой библиотеки.

Хроника стала источником для краткой англо-нормандской «Geste de Burch», возможно, написанной самим Хью, а также первой «Истории Питербороской церкви» (), выпущенной в 1686 году Саймоном Гантоном с дополнениями Патрика Дина.

Впервые она была опубликована в 1723 году в собрании «Historiae Anglicanae Scriptores Variae», изданном антикварием . Последний пользовался несохранившейся рукописью хроники Уолтера Уиттлси, охватывавшей 1246—1321 годы и известной как «История монастыря Питерборо» (). В том же сборнике увидело свет переложение хроники Хью на англонормандские стихи «Geste de Burch», а также продолжения до 1246 года, вероятно, извлечённые Спарком ещё из одной рукописи 1250-х годов, хранящейся ныне в отделе рукописей библиотеки Кембриджского университета под заглавием «Книга Роберта Сваффхэма» ().

Однако самая ранняя из редакций хроники Хью, включённая после его смерти в картулярий Питерборо, рукопись которого погибла при пожаре библиотеки Коттона 23 октября 1731 года, дошла до нас лишь в рукописном английском переводе, выполненном в 1652 году Джорджем Дэйвенпортом. Научное издание хроники, с разночтениями по трём редакциям, увидело свет в 1949 году в Лондоне под редакцией, с предисловием и примечаниями историка Уильяма Томаса Меллоуза, тогдашнего председателя «Общества публикации документов по истории Нортгемптоншира» (). В 1941 году в Питерборо выпущен был комментированный английский её перевод, выполненный Чарльзом Меллоузом, и там же в 1966 и 1980 годах переизданный с незначительными исправлениями.

Примечания

Издания 
 The Chronicle of Hugh Candidus, a Monk of Peterborough. Translated by Charles Mellows, edited by William Thomas Mellows. — Peterborough: The Peterborough Natural History Scientific and Archaeological Society, 1941.
 The Chronicle of Hugh Candidus a Monk of Peterborough (Medieval Latin with English Introduction). Edited by William Thomas Mellows. — London; New York: Oxford University Press, 1949. — xxxvi, 251 p.
 The Peterborough Chronicle of Hugh Candidus. Edited by William Thomas Mellows. — 3'rd edition. — Peterborough: Peterborough Museum Society, 1980. — 72 p.

Библиография 
 Матюшина И. Г. Рукописная вариация в Англосаксонской хронике: анналы за 1069—1071 годы [электронный ресурс] // Vox Medii Aevi. — Volumes 1—2 (6—7). — СПб., 2020. — С. 108–130.

 Wright Thomas. Biographia Britannica Literaria: Anglo-Norman period. — London: John W. Parker, 1846. — xxiii, 491 p.
 Tout Thomas Frederick. Hugh (fl.1107?-1155?) // Dictionary of National Biography. — Volume 28. — London: Smith, Elder & Co., 1891. — p. 163.
 Cox John Charles. Houses of Benedictine monks: The abbey of Peterborough // A History of the County of Northampton, edited by R. M. Serjeantson and William Ryland Dent Adkins. — Volume 2. — London: A. Constable, 1906. — pp. 83–95. — (The Victoria History of the Counties of England).
 Levelt Sjoerd. Hugh Candidus // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Хронисты Англии
Хронисты XII века
Родившиеся в 1095 году
Умершие в 1155 году
Умершие в 1160 году
Латинские писатели Средневековья
Похороненные в Англии
Бенедиктинцы Англии